Надин Ангерер (; ) — немецкая футболистка, вратарь. Обладательница Золотого мяча ФИФА. Двукратная чемпионка мира (2003, 2007), пятикратная чемпионка Европы (1997, 2001, 2005, 2009, 2013) и трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2000, 2004, 2008) в составе сборной Германии. В настоящее время тренирует вратарей в американском клубе Портлэнд Торнс.

Достижения

Клубные 
 Турбина Потсдам
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2004/05
 Чемпион Германии (2): 2003/04, 2005/06
 Обладатель Кубка Германии (3): 2003/04, 2004/05, 2005/06

 Франкфурт
 Обладатель Кубка Германии: 2010/11

Международные 
 Чемпион мира (2): 2003, 2007
 Чемпион Европы (5): 1997, 2001, 2005, 2009, 2013
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (3): 2000, 2004, 2008

Индивидуальные 
 Лучший вратарь чемпионата мира по футболу среди женщин 2007 года
 Серебряный лавровый лист;
 Лучшая спортсменка Германии: 3-е место: 2007
 Игрок года ФИФА: 4-е место 2008
 Лучшая футболистка Европы: 3-е место 2013
 Золотой мяч ФИФА: 2013.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболистки Германии
Игроки женской сборной Германии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки ЖФК «Бавария»
Игроки ФК «Брисбен Роар»
Кавалеры Серебряного лаврового листа